ZPF steht für:
 Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen
 Die Deutsche Post – Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen der DDR
 Zentrales Post- und Fernmeldeverkehrsamt der DDR in Berlin

zpf steht für:
 Quiatoni-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung